Guglielmo I del Monferrato – nobile italiano, padre di Aleramo del Monferrato, capostipite della dinastia Aleramica
 Guglielmo II del Monferrato (... – 961) – co-marchese del Monferrato
 Guglielmo III del Monferrato (970-1042) – marchese del Monferrato
 Guglielmo IV del Monferrato (1030-1100) – marchese del Monferrato
 Guglielmo V del Monferrato (Guglielmo V degli Aleramici, talvolta anche indicato come Guglielmo III o Guglielmo IV, il Vecchio, 1100-1191) – marchese del Monferrato
 Guglielmo VI del Monferrato (1173-1226) – marchese del Monferrato
 Guglielmo VII del Monferrato (Guglielmo VII degli Aleramici, detto il Gran Marchese, 1240-1292) – marchese del Monferrato
 Guglielmo VIII del Monferrato (Guglielmo VIII Paleologo, 1420-1483) – marchese del Monferrato
 Guglielmo IX del Monferrato (1486-1518) – marchese del Monferrato
 Guglielmo X del Monferrato (Guglielmo Gonzaga, 1538-1587) – terzo duca di Mantova e del Monferrato

Guglielmo Spadalunga (Guglielmo degli Aleramici di Monferrato, circa 1140-1177) – nobile italiano, figlio di Guglielmo V il Vecchio, marchese di Monferrato